Brian Braines (vers 1930-2006), journaliste et animateur de télévision britannique ;
 Craig Baines (1867-), militaire de carrière canadien ;
 George Grenfell Baines (1908-2003), architecte et urbaniste britannique ;
 Georges Baines (né en 1925), architecte belge ;
 Gertrude Baines (1894-2009), supercentenaire américaine ;
 Harold Baines (né en 1959), joueur américain de baseball ;
 John R. Baines (né en 1946), égyptologue britannique ;
 Leighton Baines (né en 1984), footballeur britannique ;
 Ralph Baines (vers 1504-1559), évêque catholique et hébraïsant britannique ;
 Sarah Jane Baines (1866-1951), suffragette britannico-australienne ;
 Thomas Baines (1820-1875), artiste et explorateur britannique ;
 William Baines (1899-1922), pianiste et compositeur britannique.

Voir aussi 
 Baïne : cavité sur la plage causant de dangereux courants d'arrachement.